Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021 – big air mężczyzn (narciarstwo dowolne)
 Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021 – big air mężczyzn (snowboarding)